Волот:
 Волот (также велет) — великан в славянской мифологии.
 Волот — посёлок, административный центр Волотовского района Новгородской области.
 Волот — деревня в Волотовском районе, административный центр Горского сельского поселения (ранее Волотовского сельского поселения).
 Волот — муниципальное образование (сельское поселение) с центром в посёлке Волот.
 Волот — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги на линии Бологое-Московское — Дно-1.

См. также 
 Волот Волотович
 Волоть
 Волотово